Joaquim de Aguiar ist der Name folgender Personen:

* Joaquim António de Aguiar (1792–1884), portugiesischer Politiker 
 Joaquim Macedo de Aguiar (1854–1882), portugiesischer Botaniker